en espagnol ;

Patronyme 
 Juan Miguel Seminario de Rojas (?-), chroniqueur et académicien navarrais.
 Juan Roberto Seminario Rodriguez (1936-), ancien footballeur péruvien.
 Miguel Grau Seminario (1834-1879), amiral et officier de la marine péruvienne.
 Víctor Lacalle Seminario (1889-?), militant communiste espagnol.

Divers 
 Il Seminario Musicale, ensemble de musique classique français ;
 Internacia Seminario, rencontre espérantiste.
Patronyme hispanique